Harakiri o karakiri è il termine con il quale viene indicato il suicidio rituale giapponese. Il termine può anche riferirsi a:

Film 

 Harakiri – film del 1919 diretto da Fritz Lang
 Harakiri – film del 1962
 Hara Kiri – film del 2016 diretto da Aitch Alberto

Musica 
 Harakiri – album di Serj Tankian del 2012
 Harakiri – singolo di Serj Tankian del 2012
 Harakiri – singolo di Samuele Bersani del 2020

Altre voci 
 Hara-Kiri – rivista francese di fumetti
 Charakiri – album dei Piknik del 1991